Der Name RMS Alaunia wurde von der Cunard Line viermal vergeben:

 Alaunia (Schiff, 1913) (Baujahr 1913)
 Alaunia (Schiff, 1925) (Baujahr 1925)
 RMS Alaunia (1960) (Baujahr 1960)
 RMS Alaunia (1973) (Baujahr 1973)